Zmrzlík může být:

 Zmrzlík (osada) – osada části Zadní Kopanina hlavního města Prahy
 Přírodní památka Zmrzlík – pražská přírodní památka v katastru Radotína a Zadní Kopaniny
 Zmrzlík (vrch) –  vrch nedaleko od Kunvaldu
 Zmrzlíkové ze Svojšína, český šlechtický rod
 Petr Zmrzlík ze Svojšína (starší) – mincmistr za Václava IV.
Petr Zmrzlík ze Svojšína (mladší) – husitský šlechtic a válečník